Капусткин — фамилия.

Известные носители
 Капусткин, Анатолий Дмитриевич (1917—1973 — Герой Социалистического Труда.
 Капусткин, Иван Фёдорович (1910—1972) — Герой Социалистического Труда.

 Женский вариант
 Капусткина, Мария Вадимовна (род. 1989) — российская сноубордистка